Barly se poate referi la:
Barly, localitate în departamentul Pas-de-Calais, Franța
Barly, localitate în departamentul Somme, Franța